Inkubacija (lat. incubatio ležanje na čemu ili u čemu) ima različita značenja u različitim područjima znanosti i drugim ljudskim djelatnostima.

 Inkubacija (medicina), razdoblje od trenutka zaraze do pojave prvih simptoma bolesti;
 Inkubacija (biologija), vrijeme potrebno da se iz oplođena jajeta razvije mladunče;
 Inkubacija (religija), u antičkoj grčkoj i rimskoj religiji, spavanje u hramovima nekih bogova, suvreni Islam slično;

Izvedenice:
 Inkubator (medicina), oprema za skrb o novorođenčadi;
 Inkubator (biologija), oprema za umjetnu inkubaciju u peradarstvu

U popularnoj kulturi naziv glazbenih skupina, skladbi, događanja, računalne igre....

Izvori